Ostryj kan avse:

Antarktis
 Pik Ostryj, bergstopp

Ryssland
 Ostryj (vulkan), vulkan på Kamtjatka